Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2009 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Les têtes de série sont désignées en fonction du classement mondial mais sont légèrement ajustées en fonction des performances passées des joueuses sur gazon, notamment à Wimbledon.
 La Néo-Zélandaise Marina Eraković toujours blessée à la hanche déclare forfait comme à Roland-Garros et est remplacée par la jeune Canadienne Stéphanie Dubois.
 La Slovène Katarina Srebotnik toujours blessée à la cheville déclare forfait et est remplacée par la jeune Slovaque Kristína Kučová.

Pendant le tournoi 
 C'est la quatrième fois que le tournoi londonien voit s'affronter en finale Venus et Serena Williams, après les éditions 2002, 2003 et 2008.
 Serena s'impose pour la troisième fois en finale de Wimbledon contre sa sœur aînée.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2009
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2009
Tennis en juin 2009
Tennis en juillet 2009